Chapmans dwergmierpitta
 Grijskapdwergmierpitta
 Noordelijke roestborstdwergmierpitta
 Okerborstdwergmierpitta
 Okerkapdwergmierpitta
 Piuradwergmierpitta
 Roodkapdwergmierpitta
 Schubborstdwergmierpitta
 Sucredwergmierpitta
 Zuidelijke roestborstdwergmierpitta